Victor Miller peut désigner :
 Victor Miller, scénariste de Vendredi 13 ;
 Victor J. Miller, maire de Saint-Louis ;
 Victor S. Miller, mathématicien américain.